Яшодхарапура (,  «город Яшода» или «Святой или Главный город»), одна из столиц Кхмерской империи — современный Ангкор. Основана Яшоварманом I в период его правления 899—917 гг.

Яшоварман I строил Яшодхарапуру в достаточно сжатые сроки, потому что его дворец в Харихаралайя (современный Ролуох) был сожжён и уничтожен во время его борьбы за власть.

Центр столицы — естественный холм с храмом Пномбакхенг, ранее упоминаемый в надписях как «Центральная храм-гора». Этот храм на какое-то время стал главным индусским центром Кхмерской империи.

После опустошительного набега тямов в 1177 г. Джаяварман VII заложил крепость Ангкор-Тхом, ставшую новым центром города.

В 1353 г. город впервые захватили тайцы. В 1432 г. после очередного тайского набега, Яшодхарапура была заброшена, а столица перенесена в Пномпень

Литература 
 Э. О. Берзин. Юго-Восточная Азия с древнейших времён до XIII в. Москва «Восточная литература» РАН 1995 г.

Ангкор